Étienne Tshisekedi (1932-2017), Congolees politicus uit het volk van de Luba
Félix Tshisekedi (1963-), Congolees politicus uit het volk van de Luba en Congolees president (2019-)